Тен-Сент-Ама́н () — муніципалітет у Франції, у регіоні О-де-Франс, департамент Нор. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 200 км на північний схід від Парижа, 33 км на південний схід від Лілля.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 399 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 1154,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Сусідні муніципалітети

Посилання 

 Офіційний сайт муніципалітету

 Тен-Сент-Аман на сайті французького Національного інституту географії
 Тен-Сент-Аман на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 [ Розташування муніципалітету Тен-Сент-Аман на мапі Франції та сусідні муніципалітети]
 Мапа муніципалітету Тен-Сент-Аман на сайті Mapquest

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Нор

Примітки 

Муніципалітети департаменту Нор